Diego Fernando puede referirse a:

 Diego Fernando Gómez: (¿? - 1854) jurista y político neogranadino.
 Diego Fernando Klimowicz: (1974) exfutbolista argentino con ascendencia polaca.
 Diego Latorre: (1969) exfutbolista Argentino. 
 Diego Fernando Murillo: (1961) narcotraficante y paramilitar colombiano. 
 Diego Fernando Moreno: (1982) futbolista colombiano.
 Diego Fernando Salazar: (1980) levantador de pesas colombiano.